Полин — фамилия. Известные носители:

 ; 1863—1927) — французский эстрадный певец и актёр.
 
 Полин, Алексей Владимирович (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Полин, Владимир Степанович (1908—1975) — российский учёный, один из инициаторов разработок электронной цифровой вычислительной техники в СССР.
 Полин, Дмитрий Геннадьевич (род. 1985) — российский пловец.
 Полин, Константин Минович (1881—1938) — советский политический и государственный деятель.
 Полин, Сергей Васильевич (род. 1952) — украинский историк, специалист в истории скифов и сарматов.

См. также 
 Полина (значения)
 Музей истории польских евреев Полин